Hardin County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Hardin County, Illinois
 Hardin County, Iowa
 Hardin County, Kentucky
 Hardin County, Ohio
 Hardin County, Tennessee
 Hardin County, Texas

Se även 
 Harding County